Крыницкий, Владислав Павел (28 июня 1861 — 7 декабря 1928) — католический прелат, ректор Высшей духовной семинарии во Влоцлавеке, епископ Влоцлавека.
 Крыницкий, Никифор (21 мая 1895 — 10 октября 1968) — польский художник-примитивист лемковского происхождения.
 Крыницкий, Рышард (род. 28 июня 1943) — польский поэт и переводчик.